Старченков — русская фамилия. Известные носители:
 Старченков, Владимир (род. 1982) — молдавский дзюдоист, самбист, боец ММА.
 Старченков, Иван Сергеевич (1923—1945) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Старченков, Геннадий Иванович (1929—2014) — российский советский учёный, экономист, востоковед-тюрколог и курдовед, доктор экономических наук, профессор, Ветеран Труда, член-корреспондент Международной Славянской академии.

Старченкова 
 Старченкова, Ольга Сергеевна (род. 1983) — российская актриса театра и кино.

См. также 
 Старченко